Лиа́пис (, ) — фамилия греческого происхождения.

Известные носители:
 Иероним II (архиепископ Афинский) (Иоаннис Лиапис) (род. 1938) — предстоятель Элладской православной церкви; архиепископ Афинский и всея Эллады (с 2008).
 Эриксон, Кари (урожд. Кари Лиапис) (род. 1971) — американская кёрлингистка.
 Лиапис, Майкл — американский кёрлингист и тренер.
 Лиапис, Стейси (род. 1974) — американская кёрлингистка.